Turquestan
 Nom modern de la ciutat kazakh de Yasi, Yasy, Yassy o Yassi.